Eduard Dörrenberg ist der Name folgender Personen:
* Eduard Dörrenberg (Industrieller) (1834–1909), deutscher Eisen- und Stahlindustrieller
 Eduard H. Dörrenberg (1909–1988), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Tennis Bundes
 Eduard R. Dörrenberg (* 1968), deutscher Manager